Nidda hace referencia a:

Lugares
 Nidda ciudad en Hesse, Alemania

Ríos
 Nidda, río en Hesse, Alemania